Het Vliet (Franekeradeel), een buurtschap in de gemeente Franekeradeel (Friesland)
Het Vliet (Leeuwarden), een buurt in de stad Leeuwarden (Friesland)
Het Vliet (meer) (It Fliet), een meer in de gemeente Súdwest-Fryslân (Friesland)
Het Vliet (Witmarsum) (It Fliet), een buurtschap van Witmarsum in de gemeente Súdwest-Fryslân (Friesland)